«Аргонавты западной части Тихого океана» — одна из основных работ выдающегося этнографа Бронислава Малиновского, вышедшая в 1922 году и написанная по результатам полевых исследований на территории Новой Гвинеи и Тробриановых островах.

Введение. Предмет, метод и сфера этого исследования 

В этом вступлении Б. Малиновский объясняет важные задачи, поставленные им при изучении народов Новой Гвинеи и островов Тробриан. Ещё только появившись на южном побережье этнограф, столкнулся с непониманием между ним и аборигенами. Он пишет: Я отлично помню мои первые посещения деревень в первые недели по прибытии; я помню это ощущение безнадежности и уныния, которое охватывало меня после многих отчаянных, но бесплодных усилий установить реальный контакт с туземцами или раздобыть какой-то материал. У меня были периоды меланхолии, когда я погружался в чтение романов, словно человек, который погружается в пьянство в припадке тропической депрессии и скуки

В ходе изучения этнограф приходит к выводу, что для достижения успеха в полевой работе («магии этнографа») нужно следовать определенным принципам: ставить перед собой подлинно научные цели и знать те ценности и критерии, которыми руководствуется современная этнография; должен создать для себя хорошие условия, то есть держаться подальше от белых людей и жить как можно ближе к туземцам; руководствоваться специальными методами при исследовании материала, их рассмотрения и фиксации.

Этими специальными методами для Б. Малиновского являются:
 Адекватные условия для этнографической работы — отказ исследователя от общения с цивилизацией, с целью полного погружения в изучаемый этнос.
 Создание четкой и точной схемы общественной организации, а также отделение закономерностей и упорядоченности культурных явлений от всего случайного и несущественного.
 Этнограф должен опираться на знания, но не допускать предвзятости, если он видит, что его идея не работает, он должен отказаться от неё, иначе «его труд будет не иметь никакой ценности»

Отдельно выделены цели этнографического исследования:
 Организация племени и анатомия его культуры должны быть представлены со всей определённостью и ясностью, а метод конкретного статического документирования является тем средством, которым это должно быть достигнуто. Так называемый «скелет» у Б. Малиновского.
 Наполнение этой структуры племени и его культуры случайными факторами, не поддающимися учету и определению, из действительной жизни и типов поведения. «Плоть»
 Собрание этнографических высказываний, характерных повествований, типичных выражений, фольклорных элементов и магических формул. «Дух»

Институт Кула 

Основная тема работы посвящена явлению кула — особой форме обмена между племенами, распространённой на островах Тробиан и Новой Гвинеи. По одному и тому же маршруту перемещаются всего два вида товаров — соулава — длинные ожерелья из красных раковин и мвали — из белых раковин, оба этих товара распространяются в противоположные стороны (у Б. Малиновского по часовой и противоположной). Каждое движение товаров, церемония обмена и т. д. строго фиксированы. При этом в сделке кула участвует ограниченное количество людей. а сам товар никогда не задерживается в одних руках — «один раз в кула, навсегда в кула».

Важную особенность, которую выделяет Б. Малиновский, составляет то, что сами по себе раковины ценности не представляли — то были слишком велики, то малы для ношения. Но вокруг них вырос огромный институт со своей магией, мифами и традициями.

Именно исследованием этого феномена и занимается учёный в своей работе.

Содержание 
Введение. Предмет, метод и сфера этого исследования
 Глава 1. Страна и обитатели региона кула
 Глава 2. Туземцы Тробрианских островов
 Глава 3. Сущность кула
 Глава 4. Лодки и плавание
 Глава 5. Обрядовое строительство вага
 Глава 6. Спуск лодки на воду и церемониальные визиты. Племенное хозяйство на Тробрианских островах
 Глава 7. Отправление в заморскую экспедицию
 Глава 8. Первая стоянка флота на Мува
 Глава 9. Плавание через морской рукав Пилолу
 Глава 10. Рассказ о крушении лодки
 Глава 11. На островах Амфлетт. Социология кула
 Глава 12. На Тевара и Санароа. Мифология кула
 Глава 13. На берегу Сарубвойна
 Глава 14. Кула на Добу. Способы обмена
 Глава 15. На пути к дому. Ловля и обработка раковин калома
 Глава 16. Ответный визит добуанцев в Синакета
 Глава 17. Магия и кула
 Глава 18. Сила слов в магии. Некоторые лингвистические данные
 Глава 19. Обмен кула в границах одного острова
 Глава 20. Экспедиции между Киривина и Китава
 Глава 21. Прочие пути и ответвления кула
 Глава 22. Значение кула

Примечания

Литература 
 Б. Малиновский. Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана. М.: Росспэн 2004

См. также 
 Магия. Наука. Религия

Книги 1922 года
Книги по этнографии и антропологии